Albertus Pighius (Albert Pigghe), een Nederlands rooms-katholiek theoloog, wiskundige en astronoom
 Stephanus Pighius (Steven Wynkens), een Nederlands humanist en oudheidkundige